Famille de Vassé, une  famille d'ancienne chevalerie
Antoine François Vassé (1681-1736), ornementiste français
Louis-Claude Vassé (1717-1772), sculpteur français agréé par puis membre de l'Académie royale de peinture et de sculpture
canal du Vassé, qui traverse Annecy
Rouessé-Vassé, une commune française.

Orthographe voisine 
Vasse

Homonymie
Homonymie de patronyme